Capet peut faire référence à :
 Hugues Capet (939 ? –996),  de la dynastie capétienne ( des rois de France);
 Capet, patronyme français ;
 Marie-Gabrielle Capet (1761–1818), peintre néo-classique ;
 Lucien Capet (1873-1928), violoniste, compositeur, pédagogue, peintre et dessinateur français ;
 Une calotte d'armailli. Se dit . L'expression fribourgeoise  est directement liée à ce mot et signifie « changer d'opinion » ;
 Le Quatuor Capet, un quatuor à cordes français.

CAPET peut faire référence à :
 Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.